Максимково — деревня в Клинском районе Московской области, в составе Зубовского сельского поселения. Население —  чел. (). До 2006 года Максимково входило в состав Новощаповского сельского округа.

Деревня расположена в вцентральной части района, примерно в 6,5 км к северо-востоку от райцентра Клин, на безымянном левом притоке реки Лутосня (правый приток Сестры), высота центра над уровнем моря 179 м. Ближайшие населённые пункты — Новощапово на юго-западе и Опалево на северо-востоке. Через деревню проходит автодорога  Московское большое кольцо.

Население

Примечания

Ссылки 
 Сельское поселение Зубовское на сайте Клинского района
 
 Карта Клинского района.
 

Населённые пункты городского округа Клин